Cet article liste des centrales hydroélectriques en Finlande:

Liste des centrales hydroélectriques

Références

Liens externes

Liens internes 
 Énergie en Finlande

Liste en rapport avec la Finlande
Finlande